Kleitor (, arkadisch Κλήτωρ, ) ist der Name von:

 Kleitor (Eponym), einer Person der griechischen Mythologie
 Kleitor (Fluss), eines Flusses in Arkadien, Griechenland
 Kleitor (Stadt), einer antiken griechischen Stadt in Arkadien